Kiwi (von ) steht für:

 flugunfähige Vögel der Gattung Kiwis aus Neuseeland
 Kiwifrucht, die Früchte mehrerer Arten der Strahlengriffel (Actinidia)
 Das Segelflugzeug Mü 12 „Kiwi“
 Das Segelflugzeug Valentin „Kiwi“
 Kiwi-Pass, Gebirgspass im Viktorialand, Antarktika

Marken:
 eine Schuhcreme des Konsumgüterherstellers Sara Lee
 eine Marke der Kiwi Indian Motorcycle Company, Motorradhersteller

Kiwi oder Kiwis steht als Spitzname für:
 Einwohner Neuseelands, siehe Kiwis#Der Begriff „Kiwi“
 Neuseeland-Dollar („Kiwi-Dollar“ oder „Kiwi“)
 die neuseeländische Rugby-League-Nationalmannschaft

Personen:
 Nicolas Kiefer (* 1977), deutscher Tennisspieler
 Andrea Kiewel (* 1965), deutsche Fernsehmoderatorin
 Wynton Rufer (* 1962), neuseeländischer Fußballspieler

Kiwi ist der Familienname folgender Personen:
 Edith Gerson-Kiwi (1908–1992), israelische Musikwissenschaftlerin

Kiwi ist eine Abkürzung für:
 den Buchverlag Kiepenheuer & Witsch
 den Verein Kinder in Wien
Assoziation osteuropäischer Filmemacherinnen KIWI – Kino Women International

Siehe auch:
 Kivi
 Kiwiana (neuseeländische Alltagskultur)
 Qiwi

Abkürzung